Leonor de Aragón (Medina del Campo, 2 de mayo de 1402-Toledo, 19 de febrero de 1445) fue una infanta aragonesa y reina de Portugal por su matrimonio con Eduardo I de Portugal, y regente durante parte de la minoría de edad de su hijo, Alfonso V.

Orígenes familiares 
Fue hija del rey Fernando I de Aragón y de la condesa Leonor de Alburquerque. Por vía de su madre era nieta de la infanta Beatriz de Portugal y, por tanto, bisnieta del rey Pedro I de Portugal y de la noble gallega Inés de Castro. Tuvo cinco hermanos y una hermana: Alfonso V, María, Juan II, Enrique, Sancho y Pedro.

Matrimonio 
El 22 de septiembre de 1428 se casó en el monasterio de Santa Clara de Coímbra con el heredero del trono portugués, Eduardo, y fue reina consorte de Portugal desde la ascensión de Eduardo al trono en 1433 hasta la muerte de este en 1438. Concertaron las bodas su hermano, Alfonso, y Pedro de Noronha, arzobispo de Lisboa e hijo del conde Alfonso Enríquez. Según las crónicas:

Con este enlace se rubricaba la alianza de los infantes de Aragón con los infantes de Portugal contra el rey de Castilla y los que llevaban el cargo del gobierno de su persona y estado (o, lo que es lo mismo, contra el condestable Álvaro de Luna). Al paso del séquito de la infanta camino de Portugal por Valladolid, donde residía la corte en ese momento, se celebraron justas y corrieron lanzas con notable esplendor y boato en honor al acontecimiento hasta que se reemprendió la marcha el 21 de julio de 1428.

Regencia y últimos años 
Tras la muerte de su esposo, el rey Eduardo, el 9 de septiembre de 1438 con 48 años, fue designada por las Cortes de Torres Novas de 1438 regente del reino durante la minoría del primogénito y heredero, Alfonso, que en ese momento tenía apenas seis años. Este hecho provocó recelos en los grandes del reino, quienes formaron un partido en torno al infante Pedro, al que atribuian mejor derecho para ejercer la regencia. En las Cortes de Lisboa de 1439, Leonor fue obligada a abandonar el cargo de regente del reino, que le fue encomendado a Pedro de Portugal, tío del niño.

Leonor se retiró a Castilla, junto con su hija Juana, y falleció en el monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo el 19 de febrero de 1445, envenenada —en opinión de Jerónimo de Zurita— por el condestable de Castilla. Su muerte se dio en extrañas circunstancias. Ella ingirió un té de hierbas y rápidamente se sintió mal. En solo una hora, su cuerpo se cubrió de manchas y falleció.

Fue enterrada en dicho monasterio donde descanso hasta 1455, cuando con ocasión de la boda de su hija Juana con el rey Enrique IV de Castilla, sus restos fueron trasladados a Portugal y recibieron sepultura en el Convento de Santa María da Vitória en Batalha, junto a su marido.

Descendencia 
De su matrimonio con el rey Eduardo I nacieron nueve hijos:
 Juan, nacido en octubre de 1429 y muerto en la infancia;
 Felipa (noviembre de 1430-24 de marzo de 1439);
Alfonso (Sintra, 15 de enero de 1432-Sintra, 28 de agosto de 1481), que reinaría en Portugal con el nombre de Alfonso V;
 María, nacida el 7 de diciembre de 1432 y fallecida el día siguiente;
Fernando (Almeirim, 17 de noviembre de 1433-Setúbal, 18 de septiembre de 1470), padre del rey Manuel I de Portugal;
Leonor (Torres Vedras, 18 de septiembre de 1434-Wiener Neustadt, 3 de septiembre de 1467), esposa del emperador Federico III del Sacro Imperio Romano Germánico;
 Eduardo (Alenquer, 12 de julio de 1435);
Catalina (Lisboa, 26 de noviembre de 1436-Lisboa, 17 de junio de 1463), religiosa y escritora. Había sido prometida para casar con su primo, Carlos de Viana, y después con el rey Eduardo IV de Inglaterra. Falleció soltera a los 25 años y recibió sepultura en el convento de Santo Elói en Lisboa.
Juana (Almada, 31 de marzo de 1439-Madrid, 13 de junio de 1475), segunda esposa del rey Enrique IV de Castilla.

Genealogía

Referencias

Bibliografía 

 
 
 
 

Reinas consortes de Portugal del siglo XV (con la casa de Avís)

Reinas consortes de la Casa de Trastámara

Regentes de Portugal con la casa de Avís

Infantes de Aragón

Nobles de España del siglo XV
Españolas del siglo XV
Fallecidos en Toledo